Georges Dupont (1884-1958), chimiste français ;
 Georges Dupont (1903-1983), athlète français ;
 Georges-Hilaire Dupont (1919-), évêque français ;
 Georges de Tervagne, de son vrai nom Georges Dupont (1908-2004), dramaturge belge.